Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 24. Februar 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Acapulco